Germania oder Germanien steht für

 das Siedlungsgebiet der Germanen, siehe dazu auch
 Germania magna, das den Römern bekannte Siedlungsgebiet der Germanen
 Germania inferior, römische Provinz
 Germania superior, römische Provinz
 Germania prima, spätantike römische Provinz
 Germania secunda, spätantike römische Provinz

 Germanien als Vorstellungsraum im Mittelalter, siehe dazu
 Römisch-deutscher König
 Primas Germaniae
 Reichserzkanzler

 Im Deutschen Kaiserreich und im Nationalsozialismus für das Deutsche Reich

 eine Zeitschrift (Germanien: Monatshefte für Vorgeschichte zur Erkenntnis deutschen Wesens), zuletzt erschienen im Oktober/November 1944 

Germania steht außerdem für:
 Germania (Briefmarke), mehrere Briefmarkenserien (1900–1922)
 Germania (Personifikation), Symbol für Germanien bzw. Deutschland
 Welthauptstadt Germania, Hitlers geplanter Ausbau von Berlin
 Germania (Schrift), eine 1903 von Heinz König entworfene und im Jugendstil gebräuchliche Druckschriftart
 Germania Slavica, historische Landschaft und wissenschaftliche Forschungsgruppe
 Deutsche Franziskanerprovinz 
 Germania in Dacia, Titularbistum
 Germania in Numidia, Titularbistum
 (241) Germania, Asteroid
 Villa Germania, mehrere denkmalgeschützte Villen

Unternehmen und Marken:
 Germania (Biermarke)
 Germania Fluggesellschaft
 Germania Flug
 Germania Flugzeugwerke (1915–1922)
 Germania-Brauerei in Hannover (1898–1917), siehe Eisfabrik (Hannover)
 Germaniawerft in Kiel
 Germania (Konservenfabrik), eine ehemalige Fabrik in Berlin-Hohenschönhausen
 Germania (Verlag), ein literarischer Buchverlag in Helsinki
 Vereinigte Möbelfabriken Germania in Bad Lauterberg (1908–1920)
 Zeche Germania (1858–1929)

Germania in einem Vereinsnamen oder Vereinigungen:
 FC Germania, Fußballvereine (Begriffsklärung)
 FV Germania, mexikanischer Fußballverein
 SC Germania, Sportvereine (Begriffsklärung)
 TSV Germania Windeck, deutscher Fußballverein
 VfL Germania 1894, deutscher Fußballverein
 Germania (Studentenverbindung) (Begriffsklärung)
 Germania, eine künstlerisch-literarische Vereinigung, siehe Friedrich Nietzsche
 Germania – Bund abstinenter Schüler (Anfang 20. Jahrhundert)
 Theosophische Societät Germania (1884–1886)
 Der Hamburger und Germania Ruder Club e. V. (Vereinigung im Jahr 1934 von „Germania-Ruder-Club“ (1853) und „Der Hamburger Ruderclub“ (1836))
 Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e. V.
 Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e. V.
 Potsdamer Ruder Club–Germania e. V. (1883)
 Rudergesellschaft Germania Kiel von 1882
 Ruderclub Germania von 1929 e. V. 
 Ruder- und Tennisklub Germania e. V. (1905)

Germania als Werktitel:
 Germania (Tacitus), eine Schrift des römischen Historikers Tacitus
 Germania, ein Trauerspiel (1800)
 Germania, eine Kulturgeschichte von Johannes Scherr (1879)
 Germania (Oper), eine Oper von Alberto Franchetti (1902)
 Germania (Roman), Kriminalroman von Harald Gilbers (2013)
 Germania (YouTube), dokumentarische Webserie (seit 2016)

Zeitschriften und Zeitungen:
 Germania (Jahrbuch), Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft und Altertumskunde (1836–1853)
 Germania (Wien), von Franz Pfeiffer 1856 begründete Vierteljahrsschrift für deutsche Altertumskunde
 Germania (Zeitschrift), Archäologie
 Germania (Zeitung), Politik
 Germania (Zeitung, Belgien), deutsch-flämische Zeitschrift, die von 1898 bis 1905 in Brüssel erschien

Gemälde:
 Germania (Philipp Veit), 1836
 Germania (Paulskirche), 1848

Statuen:
 Germaniadenkmal (Begriffsklärung)

Germania als Schiffsname:
 Germania (Schiff, 1842)
 Germania (Schiff, 1846), Schiff der Königlich priviligirten Sächsischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Germania (1857), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, siehe Meissen (Schiff, 1857)
 Germania (Schiff, 1869), Schraubendampfer, zweite Deutsche Polarexpedition 1869
 Germania (1873), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, siehe Einheit (Schiff, 1873)
 Germania (Schiff, 1877)
 Germania (Schiff, 1897), Elektroboot
 Germania (Schiff, 1904)
 Germania (Schiff, 1926)
 Germania (Schiff, 1957)
 Germania (Schiff, 1958)
 Germania (U-Boot), U-Boot-Klasse der Österreich-Ungarischen Kriegsmarine

Segelyachten der Familie Krupp:
 Germania (Schiff, 1908)
 Germania II (Schiff) (1934)
 Germania III (1935)
 Germania IV (1939)
 Germania V (1955)
 Germania VI (1963)

Germania als Ortsname:
 Germania (Buenos Aires)
 Germania (Iron County, Wisconsin)
 Germania (Marquette County, Wisconsin)
 Germania (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin
 Germania Township (Minnesota)
 Germania Township (North Dakota)
 Germaniahafen in Kiel
 Nueva Germania, Dorf in Paraguay
 Saparewa Banja (Bulgarien), in der Römerzeit Germania, Germae oder Germanos
 Villa Germania (Begriffsklärung)

Germanía steht für:
 Germanía (wörtlich „Bruderschaft“), Geheimsprache spanischer Häftlinge im 15. und 16. Jahrhundert

Siehe auch: